Fajola oder Fayola ist ein weiblicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Fajola kommt aus dem nigerianischen oder Afrikanisch-Yoruba und bedeutet „glücklich“, „die Glückliche“, „das gute Schicksal“ oder auch „mit Reichtum und Ehre gesegnet“, englisch: „one who walks with honor“.

Literatur 
  Pamela Redmond Satran, Linda Rosenkrantz: The Baby Name Bible. 1. Edition. St. Martin’s Griffin, 20. Februar 2007, ISBN 978-0-312-35220-2.

Weiblicher Vorname